Zenkerella (planta), de la família de les fabàcies
 Zenkerella (rosegador), de la família dels anomalúrids